Elektronisch Kinddossier
 Evangelische Kerk in Duitsland